WTA Тур 2015 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2015 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Сингапуре);
 33 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA в Чжухае, Китай);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2015 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2015 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.  Серебристым — запасные на турнире в Сингапуре. 

* — Бачински досрочно завершила сезон из-за травмы.

Первые ракетки 2015 года

Дебютные титулы 
  Анна Каролина Шмидлова — Катовице
  Тельяна Перейра — Богота
  Ана Конюх — Ноттингем
  Камила Джорджи — Хертогенбос
  Белинда Бенчич — Истборн
  Юханна Ларссон — Бостад
  Леся Цуренко — Стамбул
  Маргарита Гаспарян — Баку
  Слоан Стивенс — Вашингтон
  Нао Хибино — Ташкент
  Мисаки Дои — Люксембург

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.

* — пара Деллакква / Шведова досрочно завершила сезон из-за травмы австралийки.* — пара Веснина / Макарова досрочно завершила сезон из-за травмы Екатерины.

Первые ракетки 2015 года

Дебютные титулы 
  Кики Бертенс — Хобарт
  Исалин Бонавентюре — Рио-де-Жанейро
  Ребекка Петерсон — Рио-де-Жанейро
  Ван Яфань — Куала-Лумпур
  Деми Схюрс — Катовице
  Паула Кристина Гонсалвес — Богота
  Беатрис Аддад Майя — Богота
  Белинда Бенчич — Прага
  Эйжа Мухаммад — Хертогенбос
  Лаура Зигемунд — Хертогенбос
  Дарья Гаврилова — Стамбул
  Данка Ковинич — Бадгастайн
  Маргарита Гаспарян — Баку
  Анника Бек — Флорианополис
  Барбора Крейчикова — Квебек
  Ан-Софи Местах — Квебек
  Дарья Касаткина — Москва

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Призовые WTA

Закончили карьеру 
  Мария-Елена Камерин
  Жюли Куэн
  Патриция Майр-Ахлайтнер
  Ивонн Мойсбургер
  Флавия Пеннетта
  Ксения Первак
  Лиза Реймонд
  Шанель Схеперс
  Владимира Углиржова

Возобновили карьеру 
  Каталин Мароши
  Анастасия Севастова
  Патти Шнидер

Изменения в календаре перед сезоном 2015

Выпали из календаря 
  Open GDF Suez
  Открытый чемпионат Португалии

Вернулись в календарь 
  WTA Diamond Games
  Открытый чемпионат Ноттингема

Новые турниры 
  Sparta Prague Open

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2015

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF